Miles Davis and Horns é um álbum de Miles Davis, publicada em 1955 pela gravador Prestige Records.

Álbuns de Miles Davis
Álbuns de 1955